Йоханнес Адрианус Бернардус ван Бёйтенен () — голландский и американский индолог и санскритолог. Первым начал перевод на английский язык «Махабхараты» по критическому изданию.

Биография 
Родившись в Гааге, к лету 1946 года ван Бёйтенен окончил местные школу и гимназию, во время учёбы в которой начал изучать санскрит. Следующим этапом в жизни учёного стало поступление в Утрехтский университет, где он обучался под руководством известного индолога и санскритолога Яна Гонды. Здесь он помимо санскрита и индийской литературы изучает арабский, персидский, яванский языки и классическую философию. 23 октября 1953 года ван Бёйтенен блестяще защищает свою докторскую диссертацию по Раманудже и его «Гита-бхашье».

После женитьбы учёный уезжает в Индию, где вместе с местными специалистами участвует в работе над «Энциклопедическим словарём санскрита», быстро продвигается и становится одним из редакторов данного словаря. За свои три года пребывания в Индии (1953—1956) ван Бёйтенен подготовил и издал в Пуне критический текст и перевод другого трактата Рамануджи под названием «Ведартхасамграха», совершил поездку в Южную Индию и добился разрешения снять на камеру и записать одну из сложнейших церемоний индуизма — жертвоприношение ваджапея, оставив также подробное описание увиденного.

В 1957—1958 годах ван Бёйтенен по полученному приглашению работает в США, совершая поездки, консультируя коллег и давая лекции в университетах. Затем на два года — 1959—1961 гг. — он возвращается в Голландию, где читает курс лекций по индийской философии в Утрехтском университете. В 1961 году ван Бёйтенен уезжает на постоянную работу в США, в Чикагский университет. Здесь в результате его деятельности будет основан Факультет языков и цивилизаций Южной Азии. Сам ван Бёйтенен в течение десяти лет будет его главой.

В эти годы научная деятельность учёного не прекращалась. Так в 1957 году он завершил критическое издание и перевод комментария на брахма-сутры древнеиндийского философа Бхаскары. В 1962 году ван Бёйтенен издал тщательное исследование Майтраяния-упанишады, а в 1968 году выйдет его труд по ваджапее. Продолжая свои исследования, связанные с Рамануджей, учёный в 1971 году издаёт в Мадрасе критический текст и перевод с детальным введением труда «Агамапраманья» автора Ямуны, предшественника Рамануджи. Последний текст является одним из древнейших произведений традиции вайшнавской панчаратры. В итоге в 1967 году у ван Бёйтенена рождается идея о переводе на английский язык на основе критического издания «Махабхараты». Он успел перевести лишь пять книг данного эпоса, изданные тремя выпусками в 1973, 1975 и 1978 годах.

Кроме всего ван Бёйтенен был членом многих обществ, входил в совет директоров Международной ассоциации санскритских исследований, Ассоциации азиатских исследований и Американской академии по изучению религии. В 1975 году он стал почётным членом Ассоциации индийцев в Америке и стал членом Американской академии наук и искусств.

Через несколько месяцев после повторной женитьбы 21 сентября 1979 года ван Бёйтенен умер в городке Шампейн, Иллинойс.

Библиография

Книги 
 Tales of Ancient India. Translated by J. A. B. van Buitenen. Chicago, 1959.
 The Maitrāyaṇīya Upaniṣad: A Critical Essay, with Text, Translation and Commentary. The Hague, 1962.
 Two Plays of Ancient India: The Little Clay Cart and the Minister’s Seal. New York, 1968.
 Rāmānuja on the Bhagavadgītā: a condensed rendering of his Gītābhāṣya with copious notes and an introduction. Delhi, 1968. (Previously published in 1953 as the author’s proefschrift, Utrecht Rijksuniversiteit).
 Yāmuna’s Āgamaprāmāṇya: or, Treatise on the Validity of Pañcarātra. Madras, 1971.
 The Mahabharata, Volume 1, Book 1: The Book of the Beginning. Translated by J. A. B. van Buitenen. Chicago, 1973.
 The Mahabharata, Volume 2, Book 2: The Book of Assembly; Book 3: The Book of the Forest. Translated by J. A. B. van Buitenen. Chicago, 1975.
 The Mahabharata, Volume 3, Book 4: The Book of the Virata; Book 5: The Book of the Effort. Translated by J. A. B. van Buitenen. Chicago, 1978.
 The Bhagavadgita in the Mahabharata. Translated by J. A. B. van Buitenen, edited by James L. Fitzgerald. Chicago, 1981
 Studies in Indian Literature and Philosophy: Collected Articles of J. A. B. van Buitenen, edited by Ludo Rocher. Delhi, 1988.

Избранные статьи 
 Studies in Sāṃkhya (I). JAOS 76, 1956. pp. 153-57.
 Studies in Sāṃkhya (II). JAOS 77. 1957. pp. 15-25.
 Studies in Sāṃkhya (III). JAOS 77, 1957. pp. 88-107.
 The Name «Pañcarātra». History of Religions 1, 1962. pp. 291-99.

Примечания 

Индологи Нидерландов
Санскритологи Нидерландов
Переводчики и исследователи «Махабхараты»
Преподаватели Чикагского университета